Jens Olsen kan henvise til flere personer:

 Jens Olsen (købmand) (1860-1921) – færsøsk købmand og konsul
 Jens Olsen (astromekaniker) (1872-1945) – dansk astromekaniker, skaberen af Jens Olsens Verdensur
 Jens Olsen (generalkonsul) (1876-1954) – dansk generalkonsul og fondsstifter
 Jens Olsen (atlet) (født 1951) – dansk atlet

Se også 
 Jens Olesen (flertydig)